Malacoptila minor, "mindre månbröstad trögfågel", är en fågel i familjen trögfåglar. Den betraktas oftast som underart till månbröstad trögfågel (Malacoptila striata), men urskiljs sedan 2014 som egen art av Birdlife International, IUCN och Handbook of Birds of the World. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig. 

Fågeln förekommer endast i nordöstra Brasilien (norra Maranhão, Piauí).

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Trögfåglar
Fåglar i neotropiska regionen
Notharchus